Convergences est un groupe de réflexion français créé en 2008 et ayant le statut d'association loi de 1901. Il publie des rapports et organise un forum annuel sur les thèmes du développement durable et de la lutte contre la pauvreté.

Historique 
Le premier forum Convergences est organisé par ACTED en 2008. Convergences est devenu en 2013 une association loi 1901.

Activités

Forum annuel 
L'association organise chaque année depuis 2008 un colloque à Paris appelée « forum mondial Convergences » qui a pour but de rassembler les acteurs du développement durable, de la lutte contre la pauvreté et de l'économie sociale. Des prix sont remis à des personnalités ou associations participantes.

Publications 
L'association publie des rapports, dont des baromètres sur la microfinance, l'économie sociale et le développement durable.

Références

Liens externes 
 Site officiel

Économie du développement
Association française fondée en 2008